Кубок Футбольної асоціації Малайзії з футболу 2018 — 29-й розіграш кубкового футбольного турніру у Малайзії. Титул володаря кубка здобув Паханг.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|13 лютого 2018

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|2 березня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|3 березня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|4 березня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|16 березня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|17 березня 2018

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/20 квітня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/20 квітня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/21 квітня 2018

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23/30 червня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 червня/1 липня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної асоціації Малайзії на soccerway 

2018
Малайзія